Schlieder ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick William Schlieder (1873–1953), US-amerikanischer Organist und Musikpädagoge
 Jens-Uwe Schlieder (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Schlieder (1926–2021), deutscher Papierhistoriker